Ioan este un nume de familie sau prenume masculin Nume Prenume masculine și se poate referi la:
 unul din sfinții cu numele Ioan:
 Ioan Botezătorul, de ziua sa sunt sărbătorite Sânzienele
 Ioan Evanghelistul, scriitor bisericesc al cărui nume nu se cunoaște, în mod tradițional fiindu-i atribuită evanghelia desemnată drept Evanghelia după Ioan
 Apostolul Ioan, fiind conform cercetătorilor moderni altul decât Ioan Evanghelistul, Ioan Teologul și Prezbiterul Ioan
 Ioan Gură de Aur, arhiepiscop de Constantinopol,
 Ioan Nepomuk, arhiepiscop de Praga.
 Ioan Teologul, zis și Ioan de Patmos, autorul Apocalipsei lui Ioan
 Prezbiterul Ioan, personaj din Biblie

Variante 
 Gian, Ivan, João, Jovan, Ioan, Ion, János, Johann, Jean, John, Giovanni, Juan, Jan, Ian, Sean

Ziua onomastică 
 20 martie, Sf. Ioan de Nepomuk
 24 iunie, Ioan Botezătorul
 27 decembrie, apostolul Ioan

Personalități din România 
 Ion Agârbiceanu (dezambiguizare)
 Ioan Alexandru (dezambiguizare)
 Ion Antonescu
 Ion C. Brătianu
 Ion Creangă
 Ion Luca Caragiale
 Ion Caraion
 Ion Gh. Duca
 Ion Gheorghe (general)
 Ion Gheorghe Maurer
 Ion Ghica
 Ioan Gottlieb
 Ion Heliade-Rădulescu
 Ion Hortopan (dezambiguizare)
 Ion Iliescu
 Ion Ionescu-Bizeț
 Ion N. Lahovari
 Ion Minulescu
 Ion Negulescu
 Ion Petrovici
 Ion Pop-Reteganul

Domnitori

Papi (Ioannes) 
 papa Ioan I (523-526)
 papa Ioan al II-lea (533-535)
 papa Ioan al III-lea (561-574)
 papa Ioan al IV-lea (640-642)
 papa Ioan al V-lea (685-686)
 papa Ioan al VI-lea (701-705)
 papa Ioan al VII-lea (705-707)
 Ioan I, antipapă (844), antipapă
 papa Ioan al VIII-lea (872-882)
 papa Ioan al IX-lea (898-900)
 papa Ioan al X-lea (914-928)
 papa Ioan al XI-lea (931-935)
 papa Ioan al XII-lea (955-964)
 papa Ioan al XIII-lea (965-972)
 papa Ioan al XIV-lea (983-984)
 papa Ioan al XV-lea (985-996)
 papa Ioan al XVI-lea (Philagathos) (997-998), antipapă
 papa Ioan al XVII-lea (Siccone) (1003)
 papa Ioan al XVIII-lea (Phasianus) (1004-1009)
 papa Ioan al XIX-lea (Romanus) (1024-1032)
 papa Ioan al XXI-lea (Pedro Rebuli-Juliao, Petrus Hispanus) (1276-1277)
 papa Ioan al XXII-lea (Jaime Duese) (1316-1334), la Avignon
 Ioan al XXIII-lea, Antipapă (Baldassare Cossa) (1410-1415), la Pisa, antipapă
 papa Ioan al XXIII-lea (Angelo Giuseppe Roncalli) (1958-1963)

Regi ai Franței (Jean) 
 Ioan I Postumul Capet (1316) (același cu regele Ioan al Navarei)
 Ioan al II-lea cel Bun de Valois (1350-1364)

Regi ai Angliei (John) 
 Ioan al Angliei Fără de Țară (1166-1216)

Principi de Ahaia (Jean) 

 Ioan de Gravina (1322-1333) (același cu ducele Ioan de Durazzo)

Duci de Durazzo (Jean) 

 Ioan de Gravina (1333-1335) (același cu principele Ioan de Ahaia)

Duci de Atena (Juan, Jean) 

 Ioan al III-lea de Barcelona (1387-1388) (același cu regele Ioan I al Aragonului)

Despoți de Epir (Giovanni) 

 Ioan Orsini (1323-1335)

Regi ai Ciprului (Jean) 

 Ioan I de Antiohia-Lusignan (1284-1285) (același cu regele Ioan al Ierusalimului]]
 Ioan al II-lea de Antiohia-Lusignan (1432-1458)

Regi ai Ierusalimului (Jean) 

 Ioan de Brienne (1210-1212/1225) (același cu regentul Ioan al Imperiului latin de Constantinopol)
 Ioan de Antiohia-Lusignan (1284-1285) (același cu regele Ioan I al Ciprului]]

Regenți ai Imperiului latin de Constantinopol (Jean) 

 Ioan de Brienne (1231-1237) (același cu regele Ioan al Ierusalimului)

Principi de Monaco (Giovanni) 

 Ioan I Grimaldi (1427-1428)
 Ioan al II-lea Grimaldi (1494-1505)

Regi ai Navarei (Juan) 

 Ioan I Postumul Capet (1316) (același cu regele Ioan al Franței)
 Ioan I de Évreux (1425-1479) (același cu regele Ioan al II-lea al Aragonului, cu regele Ioan al Sardiniei și cu regele Ioan al Siciliei)

Regi ai Aragonului (Juan) 

 Ioan I de Barcelona (1387-1395) (același cu ducele Ioan al III-lea de Atena)

 Ioan al II-lea de Castilia (1458-1479) (același cu regele Ioan I al Navarei, cu regele Ioan al Sardiniei și cu regele Ioan al Siciliei)

Regi ai Castiliei (Juan) 

 Ioan I de Trastamara (1379-1390)
 Ioan al II-lea de Trastamara (1406-1454)

Prentendenți la tronul Spaniei (Juan) 

 Ioan de Bourbon (1860-1868)

Regi ai Portugaliei (Joao) 

 Ioan I de Aviz (1385-1433)
 Ioan al II-lea de Aviz (1481-1495)
 Ioan al III-lea de Aviz (1521-1557)
 Ioan al IV-lea de Braganca (1640-1656)
 Ioan al V-lea de Braganca (1706-1750)
 Ioan al VI-lea de Braganca (1816-1826)

Regi ai Sardiniei (Giovanni, Juan) 

 Ioan de Castilia (1420-1479) (același cu regele Ioan al II-lea al Aragonului, cu regele Ioan I al Navarei și cu regele Ioan al Siciliei)

Regi ai Siciliei (Giovanni, Juan) 

 Ioan de Castilia (1458-1479) (același cu regele Ioan al II-lea al Aragonului, cu regele Ioan I al Navarei și cu regele Ioan al Sardiniei)

Duci de Neapole (Ioannes) 

 Ioan I (710/711-718/719)
 Ioan al II-lea (914/915-918/919)
 Ioan al III-lea (927/928-968)
 Ioan al IV-lea (999-1003/1004)
 Ioan al V-lea (1033/1034-c. 1053)
 Ioan al VI-lea (1107-c. 1128)

Seniori ai Florenței (Giovanni) 

 Ioan al II-lea de Medici (1512-1513 (același cu papa Leon al X-lea)

Seniori de Modena (Giovanni) 

 Ioan de Luxemburg (1331-1333) (același cu regele Ioan al Boemiei și cu contele Ioan de Luxemburg)

Seniori de Milano (Giovanni) 

 Ioan Visconti (1339-1354)

Marchizi de Montferrat (Giovanni) 

 Ioan I cel Drept (1290/1292-1305)
 Ioan al II-lea Paleolog (1338-1372)
 Ioan al III-lea Paleolog (1378-1381)
 Ioan al IV-lea Paleolog (1445-1464)

Duci de Bretania (Jean) 

 Ioan I cel Roșcovan (1237-1286)
 Ioan al II-lea (1286-1305)
 Ioan al III-lea cel Bun (1312-1341)
 Ioan al IV-lea de Montfort (1365-1399)
 Ioan al V-lea cel Viteaz (1399-1442)

Duci de Burgundia (Jean) 

 Ioan fără Frică (1404-1419) (același cu contele Ioan de Artois, Flandra și Franche-Comte și cu contele Ioan de Nevers)

 Ioan (1419-1467) (același cu ducele Ioan al IV-lea de Brabant și cu contele Ioan de Hainaut)

Conți de Nevers (Jean) 

 Ioan fără Frică (1404-1405) (același cu ducele Ioan de Burgundia și cu contele Ioan de Artois, Flandra și Franche-Comte)

Duci ai Lorenei 

 Ioan I de Lorena-Alsacia (1346-1390)
 Ioan I de Lorena-Anjou (1458-1470)

Duci de Normandia (Jean) 

 Ioan I Fără de Țară (1199-1204) (același cu regele Ioan al Angliei, cu ducele Ioan I de Aquitania și cu contele Ioan I de Anjou, Maine și Touraine)

Duci de Aquitania (Jean) 

 Ioan I Fără de Țară (1199-1216) (același cu regele Ioan al Angliei, cu ducele Ioan I de Normandia și cu contele Ioan I de Anjou, Maine și Touraine)

Conți de Anjou, Maine și Touraine (Jean) 

 Ioan I Fără de Țară (1199-1206) (același cu regele Ioan al Angliei, cu ducele Ioan I de Normandia și cu ducele Ioan I de Aquitania)

Regi ai Angliei (John) 

 Ioan I Fără de Țară (1199-1216) (același cu ducele Ioan I de Normandia, cu ducele Ioan I de Aquitania și cu contele Ioan I de Anjou, Maine și Touraine)

Regi ai Scoției (John) 

 Ioan Balliol (1292-1296)

Regi ai Poloniei (Jan) 

 Ioan I Albert (Olbracht) Jagiello (1492-1501)
 Ioan al II-lea Cazimir (Kazimierz) (Vasa (1648-1668)
 Ioan al III-lea Sobieski (1674-1696)

Mari duci de Lituania (Jaunutis) 

 Ioan (1341/1342-1345)

Regi ai Cehiei (Jan) 

 Ioan de Luxemburg (1310-1346) (același cu contele Ioan de Luxemburg și cu seniorul Ioan de Modena)

Conți de Luxemburg (Johann) 

 Ioan de Luxemburg (1310-1346) (același cu regele Ioan al Cehiei și cu seniorul Ioan de Modena)

Duci de Luxemburg (Johann) 

 Ioan de Wittelsbach (1419-1425) (același cu ducele Ioan de Bavaria-Straubing)

Mari duci de Luxemburg (Jean) 

 Ioan de Nassau (din 1964)

Duci de Brabant (Jean, Jan) 

 Ioan I Cuceritorul (1261-1294)
 Ioan al II-lea (1294-1312)
 Ioan al III-lea (1312-1355)
 Ioan al IV-lea de Burgundia (1415-1427) (același cu contele Ioan de Hainaut)

Conți de Hainaut (Jean, Jan) 

 Ioan I de Avesnes (1280-1304) (același cu contele Ioan al II-lea de Olanda)
 Ioan de Burgundia (1420-1427) (același cu ducele Ioan al IV-lea de Brabant)

Conți de Olanda (Jan) 

 Ioan I (1296-1299)
 Ioan al II-lea de Avesnes (1299-1304 (același cu contele Ioan I de Hainaut)

Conți de Flandra (Jean, Jan) 

 Ioan fără Frică (1405-1419) (același cu ducele Ioan de Burgundia și cu contele Ioan de Nevers)

Principi de Liechtenstein (Johannes) 

 Ioan I (1805-1836)
 Ioan al II-lea cel Bun (1858-1929)

Duci de Bavaria Inferioară (Johann) 

 Ioan I de Wittelsbach (1339-1340)

Duci de Bavaria-Straubing (Johann) 
 Ioan de Wittelsbach (1417-1425) (același cu ducele Ioan de Luxemburg)

Duci de Bavaria-Munchen (Johann) 

 Ioan al II-lea cel Pașnic de Wittelsbach (1392-1397)
 Ioan al IV-lea de Wittelsbach (1460-1463 (împreună cu Sigmund)

Principi-electori de Saxonia (linia Ernestină) (Johann) 

 Ioan cel Ferm de Wettin (1525-1532)

Regi ai Saxoniei (Johann) 

 Ioan de Wettin (1854-1873)

Markgrafi de Brandenburg (Johann) 

 Ioan I (1220-1267) (împreună cu Otto al III-lea)
 Ioan al II-lea (1267-1281) (împreună cu Otto al IV-lea)

Principi-electori de Brandenburg (Johann) 

 Ioan Alchimistul de Hohenzollern (1426-1450)
 Ioan Cicero de Hohenzollern (1486-1499)

Regi ai Danemarcei (Hans) 

 Ioan I de Oldenburg (1481-1513) (același cu regele Ioan al II-lea al Suediei)

Regi ai Suediei (Johan, Hans) 

 Ioan I Sverker (1216-1222)
 Ioan al II-lea de Oldenburg (1497-1501) (același cu regele Ioan I al Danemarcei)
 Ioan al III-lea Wasa (1568-1592)

Regi ai Ungariei (Janos) 

 Ioan I Zapolya (1526-1540 (același cu voievodul Ioan I al Transilvaniei)

Voievozi ai Transilvaniei 

 Ioan (1273)
 Ioan Tamasi (1403-1409) (împreună cu Iacob Lackfi)
 Ioan de Hunedoara (1441-1446) (împreună cu Nicolae de Ujlak), 1448 (împreună cu Emeric Bebek II) (același cu căpitanul general al Ungariei)
 Ioan de Rozgony (1449-1458 (împreună cu Nicolae de Ujlak), 1458-1460 (împreună cu Sebastian de Rozgony)
 Ioan Pongracz de Dindeleag (1462-1465) (împreună cu Nicolae de Ujlak), (1468-1472) (împreună cu Nicolae Csupor de Monoszlo), (1475-1476)
 Ioan de Szentgyorgy și de Bozin (1465-1467 (împreună cu Sigismund de Szentgyorgy și de Bozin și cu Elderbach de Monyorokerek)
 Ioan I Zapolya (1510-1526) (același cu regele Ioan I al Ungariei)

Principi ai Transilvaniei 

 Ioan Kemeny (1661-1662)

Domni ai Țării Românești (Ioan) 

 Ioan Mavrocordat (1716-1719)
 Ioan Vodă cel Cumplit

Domni ai Moldovei (Ioan, Iancu) 

 Ioan Joldea (1552)
 Ioan cel Viteaz (1572-1574)
 Ioan Potcoavă (1577)
 Ioan al II-lea al Moldovei (Despot Vodă)
 Iancu Sasul (1579-1582)
 Ioan Mavrocordat (1743-1747)

Mari cneji de Moscova și Vladimir (Ivan) 

 Ioan I Danilovici Kalita (?-1340)
 Ioan al II-lea Ivanovici cel Frumos (1326-1359)
 Ioan al III-lea Vasilievici cel Mare (1440-1505)

Mari cneji de Reazan (Ivan) 

 Ioan I Iaroslavici (1308-1327)
 Ioan al II-lea Korotopol (1327-1342)
 Ioan al III-lea Aleksandrovici (c. 1343-1350)
 Ioan al IV-lea Fedorovici (între 1423 și 1427-1456)
 Ioan al V-lea Vasilievici (1483-1500)
 Ioan al VI-lea Ivanovici (1500-c. 1520)

Mari cneji de Tver (Ivan) 

 Ivan Mihailovici (1399-1425)

Țari ai Rusiei 

 Ioan al IV-lea Vasilievici cel Groaznic (1530-1584) (același cu primul țar al Rusiei Ioan al IV-lea al Rusiei)
 Ioan al V-lea Alexeevici (1666-1696)- țar al Rusiei, fiul țarului Alexei Mihailovici
 Ioan al VI-lea Antonovici (1740-1764)- împărat nominal rus (din 1740)

Împărați ai Bizanțului (Ioannes) 

 Ioan I Tzimiskes (969-976) (împreună cu Vasile al II-lea și cu Constantin al VIII-lea)
 Ioan al II-lea Comnen (1118-1143)
 a se vedea Imperiul bizantin de la Niceea)
 Ioan al V-lea Paleolog (1341-1376, 1379-1390, 1390-1391)
 Ioan al VI-lea Cantacuzino (1347-1354)
 Ioan al VII-lea Paleolog (1390)
 Ioan al VIII-lea Paleolog (1425-1448)

Împărați ai Imperiului bizantin de la Niceea (Ioannes) 

 Ioan al III-lea Vatatzes Lascaris (1222-1254)
 Ioan al IV-lea Lascaris (1258-1261)

Împărați ai Imperiului bizantin de Trapezunt (Ioannes) 

 Ioan I Comnen (1235-1238)
 Ioan al II-lea Comnen (1280-1297)
 Ioan al III-lea Comnen (1342-1344)
 Ioan al IV-lea Kaloiannes Comnen (1429-1458)

Țari ai Bulgariei (Ioaniță, Ivan) 

 Ioan Caloian Asan (1197-1207)
 Ioan al II-lea Asan (1218-1241)
 Ioan al III-lea Asan (1279)

Țari bulgari de Trnovo 

 Ioan Șișman (1371-1393)

Despoți din Macedonia (Jovan) 

 Ioan Dragas (Dejanovic) (c. 1365-c. 1373) (despot de Kumanovo, Kocani și Strumica)
 Ioan Uglieșa Mrnjacevic (1365-1371) (despot în regiunea Serres)

Principi ai Muntenegrului (Ivan) 

 Ioan Crnojevic (1465-1490)

Regi ai Armeniei - statul Ani (Hovhannes) 

 Ioan Bagratian (1020-1040/1041) (împreună cu Așot al IV-lea)

Regi ai Abhaziei (Ioane) 

 Ioan Șavliani (878/879-c. 880)

Regi ai Etiopiei (Yohannes) 

 Ioan I (A'lâf Sagad) (1667-1682)
 Ioan al II-lea (1769)

Alte persoane renumite 

 Johann Haller de Hallerstein (Hallerko), guvernator al Transilvaniei (1734-1755), conte
 Ioan Josika de Braniște, guvernator al Transilvaniei (1822-1834), baron
 Ioan Kornis, guvernator al Transilvaniei (1838-1840, conte

Nume compus 

 Ioan Alexandru (Ivan Aleksandăr)
 Ioan Alexandru Șișman, țar al Bulgariei (1331-1371)
 Ioan Alexie (Ioannes Alexios)
 Ioan Alexie Comnen, împărat bizantin de Trapezunt (1349-1390)
 Ioan Carol (Juan Carlos)
 Ioan Carol de Bourbon, rege al Spaniei (din 1975)
 Ioan Francisc (Gian Francesco)
 Ioan Francisc de Gonzaga, căpitan general de Mantova (1407-1444)
 Ioan Frederic (Johann Friedrich)
 Ioan Frederic I cel Mărinimos de Wettin, principe-elector de Saxonia-linia Ernestină (1532-1547)
 Ioan Galeazzo (Gian Galeazzo)
 Ioan Galeazzo Visconti, senior de Milano (1378-1395) și duce de Milano (1395-1402)
 Ioan Galeazzo al II-lea Maria Sforza, duce de Milano (1476-1494)
 Ioan Gaston (Giovanni Gastone)
 Ioan Gaston de Medici, mare duce de Toscana (1723-1737)
 Ioan Gheorghe (Ioan Gheorghe)
 Ioan Gheorghe Caragea, domn în Țara Românească (1812-1818)
 Ioan Gheorghe (Johann Georg)
 Ioan Gheorghe de Hohenzollern, principe-elector de Brandenburg (1571-1598)
 Ioan Gheorghe I de Wettin, principe-elector de Saxonia (1611-1656)
 Ioan Gheorghe al II-lea de Wettin, principe-elector de Saxonia (1656-1680)
 Ioan Gheorghe al III-lea de Wettin, principe-elector de Saxonia (1680-1691)
 Ioan Gheorghe al IV-lea de Wettin, principe-elector de Saxonia (1691-1694)
 Ioan Gheorghe (Giangiorgio)
 Ioan Gheorghe Paleolog, marchiz de Montferrat (1530-1533)
 Ioan Iacob (Ioan Iacob)
 Ioan Iacob Paleolog, marchiz de Montferrat (1418-1445)
 Ioan Maria (Giovanni Maria)
 Ioan Maria Visconti, duce de Milano (1402-1412)
 Ioan Nepomuc Carol (Johann Nepomuk Karl)
 Ioan Nepomuc Carol, principe de Liechtenstein (1732-1742)
 Ioan Paul (Ioannes Paulus)
 Ioan Paul I (Albino Luciani), papă (1978)
 Ioan Paul al II-lea (Karol Wojtyla), papă (1978-2005)
 Ioan Sandu (Ion Sandu)
 Ioan Sandu Sturdza, domn al Moldovei (1822-1828)
 Ioan Senaherim (Hovhannes Sennecherim)
 Ioan Senaherim Bagratian, rege al Armeniei - statul Siunik (c. 1091-c. 1105)
 Ioan Sigismund (Janos Zsigmont)
 Ioan Sigismund, voievod al Transilvaniei și rege ales al Ungariei (1540-1551, 1556-1571)
 Ioan Sigismund (Johann Sigmund)
 Ioan Sigismund de Hohenzollern, principe-elector de Brandenburg (1608-1618) și duce de Prusia (1618-1619)
 Ioan Strațimir (Ivan Strațimir)
 Ioan Strațimir, țar bulgar de Vidin (1371-1396)
 Ioan Ștefan (Ivan Stepan)
 Ioan Ștefan Șișman, țar al Bulgariei (1330-1331)
 Ioan Teodor (Ioan Teodor)
 Ioan Teodor Callimachi Călmașul, domn al Moldovei (1758-1761)
 Ioan Vladimir (Jovan Vladimir)
 Ioan Vladimir, principe (arhonte) de Zeta (Muntenegru) (ante-998-1016)
 Ioan Vladislav (Ivan Vladislav)
 Ioan Vladislav, țar al Bulgariei (1015-1018)
 Alexandru Ioan (Alexandru Ioan)
 Alexandru Ioan Cuza, domnitor al României (1859-1866)
 Carol Ioan (Karl Johan)
 Carol Ioan Bernadotte-Pontecorvo, rege al Suediei (1818-1844)
 Iosif Ioan Adam (Josef Johann Adam)
 Iosif Ioan Adam, principe de Liechtenstein (1721-1732)
 Senaherim-Ioan (Sennecherim-Hovhannes)
 Senaherim-Ioan Ardzruni, rege al Armeniei - statul Vaspurakan (1003-1021)

Nume de familie
 Angela Ioan (n. 1957), actriță română
 Augustin Ioan (n. 1965), arhitect, profesor universitar și scriitor român
 Cristina Ioan, antrenoare de gimnastică română
  (n. 1955), gimnastă română
 Petru Ioan (antrenor gimnastică), antrenor de gimnastică român
 Petru Ioan (deputat) (n. 1947), deputat român 
 Sorin Ioan (1954-2014), general român
 Șerban Ioan (n. 1948), atlet român
  (1908-1986), atlet român

Vezi și 
 
 Listă de zile onomastice
 Sankt Johann

Prenume masculine românești
Nume de familie românești